Phaenocarpa bicolor (Forster), een schildwesp
 Phaenocarpa bicolor (Granger), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing